Thai Nguyen is de directeur van Innova Energie B.V.
Thái Nguyên (stad)
Thái Nguyên (provincie)